Александр Грязнов:
 Грязнов, Александр Иванович (в монашестве Георгий; 1934—2011) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Людиновский, викарий Калужской епархии.
 Грязнов, Александр Матвеевич (1918 — 1941) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Грязнов, Александр Николаевич (1922—2005) — первый секретарь Шадринского райкома КПСС.
 Грязнов, Александр Феодосиевич (1948—2001) — советский и российский учёный, историк философии и переводчик.